Та́лвитие () — финская фамилия. Известные носители:

 Талвитие, Хейкки (род. 1939) — финский дипломат.
  (род. 1970) — финская писательница.